De Challenge League is Zwitserlands een-na-hoogste voetbalcompetitie en bestaat uit tien clubs. Door afspraken tussen de Zwitserse voetbalbond (SFL) en die van Liechtenstein (LFV) mogen de Liechtensteinse clubs meespelen in de Zwitserse voetbalcompetities. De clubs uit het vorstendom mogen alleen niet Europa in via de Zwitserse competitie. Zij kunnen wel in de Europa League terechtkomen door het winnen van de Beker van Liechtenstein.

Geschiedenis

Vroegere benamingen
Vroegere benamingen voor de Challenge League:

 1897–1922: Serie B
 1922–1930: Serie Promotion
 1930–1931: 2. Liga
 1931–1944: 1. Liga
 1944–2003: Nationalliga B
 2003–2008: Challenge League
 2008–2009: Dosenbach Challenge League
 vanaf 2009: Challenge League

Aantal clubs
Vanaf het ontstaan van de Challenge League in het seizoen 2003/2004 speelden 17 teams in de competitie. In de volgende jaren zouden 18 ploegen aan de competitie deelnemen. Vanaf het seizoen 2008/2009 werd de competitie ingekrompen tot 16 clubs, om de competitie aantrekkelijker te maken.

Dit was echter nog niet klein genoeg, want de Zwitserse voetbalbond besloot op 12 november 2010 dat de Challenge League opnieuw een metormafose zou ondergaan. Op 21 mei 2011 werd het besluit officieel. Vanaf het seizoen 2012/2013 werd het aantal clubs teruggebracht van 16 naar 10 clubs. De nummer laatst degradeert naar de Promotion League, die tussen de Challenge League en de 1. Liga Classic komt te staan. Ook werden de barragewedstrijden voor een plek in de Super League afgeschaft.

In mei 2018 besloten de twintig Zwitserse profclubs dat de barragewedstrijden terug zouden moeten keren: vanaf het seizoen 2018/2019 speelt de nummer twee van de Challenge League tegen de nummer negen van de Super League voor een plaats op het hoogste niveau. De invoering van deze finalewedstrijden verhoogt de spanningsboog in beide competities.

Barrage

Europa
Hoewel er via de competitie geen mogelijkheid is om zich te plaatsen voor Europees voetbal, gebeurde het twee keer toch dat een deelnemer in de Challenge League de groepsfase van een Europees toernooi bereikte.

In het seizoen 2010/11 mocht Lausanne-Sport als bekerfinalist de groepsfase van de UEFA Europa League in. Daarnaast behaalde het Liechtensteinse FC Vaduz als tweedeklasser de groepsfase van de UEFA Conference League 2022/23.

Overzicht

[*]  In het seizoen 2019/20 en 2020/21 werd er (gedeeltelijk) met capaciteitsbeperkingen gespeeld vanwege de coronapandemie.

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt zijn de clubs die in 2022/23 in de Challenge League spelen.